La Triple couronne peut faire référence à :

Sport 
 la Triple couronne est un titre dans le tournoi britannique, puis dans le Tournoi des Six Nations au rugby à XV, concernant les quatre équipes britanniques ;
 la Triple couronne est un prix dans les sports hippiques en plat, dans divers pays ;
 la Triple couronne est une compétition internationale des courses hippiques de trot attelé, en France ;
 la Triple couronne est un prix honorifique en sport automobile ;
 la Triple couronne est un prix honorifique en cyclisme ;
 la Triple couronne est un accomplissement statistique baseball ;
 la Triple couronne est un titre dans le jeu de snooker ;
 la Triple couronne est un prix honorifique dans le poker ;
 la Triple Crown of Surfing, compétition de surf se tenant chaque année à Hawaii ;
 Le Triple Crown Championship est une distinction au catch ;
 la Triple couronne de la randonnée désigne les trois principaux sentiers de randonnée longue aux États-Unis.

Divers 
 En religion, la triple couronne représente la Trinité en majesté régnant dans les cieux ;
 Dans la culture, la triple couronne d'interprétation (), désigne les personnalités vainqueurs d'un Oscar, d'un Tony et d'un Emmy dans les catégories d'interprétations au cours de leurs carrières ;
 sur une cuisinière à gaz, un brûleur triple couronne est un brûleur avec trois cercles concentriques de flamme.